Il Campionato mondiale di pallamano maschile 2017 è stato il 25° evento organizzato dalla International Handball Federation e si è svolto in Francia dall'11 al 29 gennaio 2017.

Squadre qualificate

Convocazioni

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone 21º-24º posto

Tabellone 17º-20º posto

Fase finale

Classifica finale

Premi 
 Miglior giocatore del torneo: 
 Squadra All-Star del torneo:
 Portiere: Vincent Gerard 
 Ala sinistra: Jerry Tollbring  
 Terzino sinistro: Sander Sagosen  
 Regista: Domagoj Duvnjak  
 Pivot: Bjarte Myrhol   
 Terzino destro: Nedim Remili  
 Ala destra: Kristian Bjornsen

Collegamenti esterni